Суперкубок Гонконгу з футболу 2018  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 вересня 2018 року між чемпіоном і володарем кубка Гонконгу клубом Кітчі та віце-чемпіоном і фіналістом кубка Гонконгу клубом Тай По.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Про матч на сайті Футбольної асоціації Гонконгу
 Матч на footballdatabase
 Матч на futbol24

2018
Гонконг
Вересень 2018
2018 у Гонконзі
2018 в азійському спорті